

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 35, w tym 32 podstawowe
 Biskupice – część miasta Wiązów
 Biskupice – część miasta Zabrze
 Biskupice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Legnickie Pole
 Biskupice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Syców
 Biskupice – osada w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Wisznia Mała
 Biskupice – przysiółek wsi Stobno  w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Wołów
 Biskupice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Jordanów Śląski
 Biskupice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów
 Biskupice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łubianka
 Biskupice – wieś w woj. lubelskim, w pow. świdnickim, w gminie Trawniki
 Biskupice – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Biskupice – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Gręboszów
 Biskupice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Biskupice – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Biskupice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce
 Biskupice – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Biskupice
 Biskupice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży
 Biskupice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Drobin
 Biskupice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Brwinów
 Biskupice – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna
 Biskupice – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Radłów
 Biskupice – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Olsztyn
 Biskupice – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Pilica
 Biskupice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Biskupice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie
 Biskupice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota
 Biskupice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Kłecko
 Biskupice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów
 Biskupice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Grodziec
 Biskupice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce
 Biskupice – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Sieroszewice
 Biskupice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Biskupice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Dominowo
 Biskupice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Przemęt
 Biskupice – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór

Gminy w Czechach 
 Biskupice – gmina w powiecie Chrudim
 Biskupice – gmina w powiecie Prościejów
 Biskupice – gmina w powiecie Svitavy
 Biskupice – gmina w powiecie Zlin
 Biskupice – gmina w powiecie Třebíč

Inne 
 Biskupice – wieś na Słowacji w kraju bańskobystrzyckim, w powiecie Łuczeniec

Zobacz też 
 Biskupiec
 Bischofswerda – polska nazwa miejscowości
 Biskupice Melsztyńskie
 Biskupice Oławskie
 Biskupice Ołoboczne
 Biskupice Podgórne
 Biskupice Radłowskie
 Biskupice Zabaryczne
 Biskupice koło Kluczborka
 Gmina Biskupice
 Gromada Biskupice
 Nowe Biskupice
 Stare Biskupice
 Zabrze Biskupice

Linki zewnętrzne 
  — S. 238-239.